San Teobaldo di Vienne (†1001 circa) – arcivescovo di Vienne (Francia), celebrato il 21 maggio;
 San Teobaldo di Provins (†1066) – patrono dei carbonai, commemorato il 30 giugno;
 San Teobaldo Roggeri (†1150) – da Vicoforte, patrono di ciabattini e mendicanti, celebrato il 1º giugno;
 Papa Gregorio X – il cui nome di nascita era Tebaldo Visconti, festeggiato il 10 gennaio;
 San Teobaldo – anacoreta camaldolese, celebrato il 1º luglio.